El idioma galaico puede referirse al:
 Antiguo celta galaico, una lengua celta continental.
 Galaicoportugués medieval una lengua iberorromance.